Niemcy:
 Freudenburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-palatynat, w powiecie Trier-Saarburg
 Freudenburg – zamek